La nazionale Under-16 di pallavolo femminile della Bulgaria è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Bulgaria con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Bulgaria.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-16

Collegamenti esterni
 

 U-16
Bulgaria